Kalínino (Kubànskaia Step), poble del territori de Krasnodar, Rússia
 Kalínino (Krasnodar), microraion del territori de Krasnodar, Rússia
 Kalínino (Penza), poble de la província de Penza, Rússia
 Kalínino (Astracan), poble de la província d'Astracan, Rússia
 Kalínino (Pervomàiskoie), poble de la República de Crimea, Rússia